Mitropacupen 1927 var den första säsongen av Mitropacupen.

Slutspel

Kvartsfinaler

Semifinaler

Final

Källor
Rsssf.com

Fotbollssäsongen 1927